Ioan Raţiu (1828–1902) román politikus
 Ion Raţiu (1917–2000) román politikus